Barynotus — род жесткокрылых семейства долгоносиков.

Описание 
Жуки-слоники крупных размеров. Головотрубка толская, имеющая явственно развитые птеригии. Надкрылья с приподнятым швом и поперечными промежутками.

Виды 
Некоторые виды рода:

Примечания 

Entiminae
Роды жесткокрылых